Die Abkürzung ÖPG steht für:
 Gesetz über die Pfandbriefe und verwandten Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher Kreditanstalten, abgelöst durch das Pfandbriefgesetz
 Österreichische Paläontologische Gesellschaft
 Österreichische Physikalische Gesellschaft, Fachgesellschaft der österreichischen Physiker 

OPG